Le terme cerise renvoie à :

Plantes
 Cerise, fruit comestible du cerisier ; à ne pas confondre avec le cerisier-fleur (Prunus serrulata) ;
 Laurier-cerise, plante de la famille des Rosaceae ;
 Tomate cerise, variété de la tomate ;
 Les cerises de café sont les fruits du caféier.

Prénom 

Cerise est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Il connait une certaine popularité depuis les années 1980, avec une quinzaine d’attributions par an. Il se fête le  (19 messidor).

Personnalités
 Guillaume-Michel Cerise ( - Allein,  - Paris), militaire français d'origine valdôtaine des .
 Laurent Cerise, neveu du précédent, médecin valdôtain célèbre pour ses idées révolutionnaires pour le traitement des maladies mentales et du système nerveux (1807-1869)
 Albert Cerise (1946-2012), homme politique valdôtain et président du Conseil de la Vallée d'Aoste.
 Cerise Leclerc, actrice dans La Smala et Mort un dimanche de pluie, animatrice dans Chauds les glaçons ! sur FR3.

Animaux
 Barbus cerise, nom du poisson Puntius titteya ;
 Mouche de la cerise, petit insecte de l'ordre des diptères.
 L'Hélice cerise est un petit escargot terrestre de la famille des Bradybaenidae.

Musique
 La Cerise, quatrième et dernier album studio du groupe breton Matmatah ;
 La Cerise sur le ghetto, premier album à part entière du collectif Mafia K'1 Fry.

Cinéma 
 Le Goût de la cerise, film iranien d'Abbas Kiarostami.
 Cerise, film français de Jérôme Enrico.

Toponyme
 Col de Cerise, col du massif du Mercantour-Argentera.

Bande dessinée
 Cerise, coloriste de bande dessinée ;
 Éditions de la Cerise, maison d'édition d'arts graphiques.

Autres
 Rouge cerise, couleur de la cerise.
 Cerise, satellite artificiel militaire français lancé en 1995, premier satellite à avoir été endommagé de manière certaine par un débris spatial.
 CERISE, marque française d'hôtels et résidences détenue par le groupe Exhore.

Voir aussi

Notes 

Prénom révolutionnaire